Clopton – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)
 Clopton – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)